3. ŽNL Vukovarsko-srijemsku u sezoni 2002./03. činila su 23 kluba iz Vukovarsko-srijemske županije podijeljenih u dvije skupine. Pobjednici skupina plasirali bi se u 2. ŽNL Vukovarsko-srijemsku. Iz lige nitko nije ispadao, jer je 3. ŽNL Vukovarsko-srijemsku najniži razred natjecanja.

Promociju u 2. ŽNL Vukovarsko-srijemsku izborili su NK Polet Donje Novo Selo i NK Lovas.

Ljestvica

Bilješke 
NK Sremac Markušica kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Rusin Mikluševci kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Mladost Svinjarevci kažnjena oduzimanjem 1 boda
NK Tompojevci kažnjeni oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 Vinkovački List #2551, vijest o završetku sezone
 Županijski nogometni savez Vukovarsko-srijemske županije (podatci dobiveni na osobni upit)

2002-03
vukovarsko-srijemska-3